Elton Doku – calciatore albanese
 Haki Doku – paraciclista albanese
 Jérémy Doku – calciatore belga